Javor est un patronyme ou plus souvent un toponyme qui peut désigner :

Patronyme 

 
 Pál Jávor (1902-1959), acteur hongrois ;
 Pál Jávor (1907-1989), joueur et entraîneur de football hongrois.
 Paul Javor (ou Pavel Javor), poète tchèque (1916, Martinice - Montréal, 1981)

Toponyme

Villes

Javor, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Javor, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Javor, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Javor, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;

Javor/Javor, un village de la commune (municipalité) de Suharekë/Suva Reka, dans le  district de Prizren.

Javor, un village situé sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.

Javor, commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň.

Montagnes 

 le mont Javor, une montagne de Bosnie-Herzégovine ;
 le mont Javor, une montagne de Serbie.

jv:Jawor